Кажѝмеж Франчѝшек Джержѝкрай-Мора̀вски () е полски класически филолог латинист, историк, преводач, професор и ректор (1906 – 1907) на Ягелонския университет, първи председател на Полската академия на знанията. Носител на Ордена на Белия орел.

Tрудове 
 Quaestiones quintilianae (1874)
 Andrzéj Patrycy Nidecki Cześć I, (1522 – 1572): jego życie i dzieła (1884)
 Beiträge zur Geschichte des Humanismus in Polen (1889)
 De rhetoribus latinis observationes (1892)
 Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1 – 2 (1900)
 Ovidiana (1903)
 Historya literatury rzymskiej, t. 1 – 7 (1909 – 1921)
 De scriptoribus romanis: III et IV post chr. n. saeculi observationes: de Arnobio-Lactantio-Ambrosio-Ammiano Marcellino-Claudiano (1921)
 Czasy Zygmuntowskie na tle prądów odrodzenia (1922)
 Sofokles Król Edyp (1922)
 Zarys literatury rzymskiej (1922)
 Walka o język polski w czasach Odrodzenia (1923)

Бележки 

Полски филолози
Полски историци
Латинисти
Преподаватели в Ягелонския университет
Ректори на Ягелонския университет
Възпитаници на Хумболтовия университет
Председатели на Полската академия на знанията
Полски преводачи на латиноезична литература
Носители на Ордена на Белия орел
Носители на ордена на Почетния легион
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище